Piazza San Barnaba a Brescia
 Piazza San Barnaba a Marino